Sawety Iljitscha (russisch  "Vermächtnis Iljitschs") ist der Name folgender Ortschaften in Russland:

 Sawety Iljitscha (Chabarowsk), Siedlung städtischen Typs in der Region Chabarowsk
 Sawety Iljitscha (Region Altai), Siedlung in der Region Altai
 Sawety Iljitscha (Krasnodar), Siedlung in der Region Krasnodar
 Sawety Iljitscha (Baschkortostan), Dorf in der Republik Baschkortostan
 Sawety Iljitscha (Saratow), Dorf in der Oblast Saratow
 Sawety Iljitscha (Smolensk), Dorf in der Oblast Smolensk